Val Paghera di Ceto, tributaria della Valle Camonica
 Val Paghera di Vezza d'Oglio ed Edolo, tributaria della Valle Camonica